Benno von Arent ist der Name folgender Personen:

* Benno von Arent (Generalleutnant) (1823–1899), deutscher Offizier
 Benno von Arent (Architekt) (1898–1956), deutscher Architekt und Bühnenbildner